Homan oder Hóman ist der Familienname folgender Personen:

 Bálint Hóman (1885–1951), ungarischer Historiker und Politiker
 Jared Homan (* 1983), bulgarisch-amerikanischer Basketballspieler
 Johannes Linthorst Homan (1903–1986), niederländischer Politiker und Funktionär
 Korie Homan (* 1986), niederländische Rollstuhltennisspielerin
 Rachel Homan (* 1989), kanadische Curlerin
 Thomas Homan (* 1961), US-amerikanischer Polizist, Regierungsangestellter und amtierender Leiter der U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)

Siehe auch:

 Homann
 Homans
 Hohmann